Modo avión puede referirse a:

 Modo avión, una configuración de los equipos inteligentes.
 Modo avión, programa de televisión uruguayo conducido por Andrea "Andy" Vila.
 Modo avión, una película brasileña.

Wikipedia:Desambiguación